В этой таблице приведены результаты всех официальных матчей сборной Монголии по футболу.

1942—2001

2001 — н.в. 

  Первым указывается количество голов, забитых в ворота соперника.

См. также 
Сборная Монголии по футболу

Примечания 

Футбол в Монголии